



Поточні назви 
 Вулиця Тарнавського — вулиця у Дрогобичі.
 Вулиця Тарнавського — вулиця у Житомирі.
 Вулиця Тарнавського генерала — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Тарнавського — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Тарнавського — вулиця у Калуші.
 Вулиця Тарнавського — вулиця у Львові.
 Вулиця Тарнавського — вулиця у Стрию.
 Вулиця Тарнавського — вулиця у Тернополі.

Колишні вулиці 
 Вулиця Тарнавського — колишня назва вулиці Яцкова у місті Львові у 1943—1944 роках.

Примітки 

 
Вулиці, названі на честь людей